Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 122001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 25 marca 2000 do 28 września 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

122001-122100

122101-122200

122201-122300

122301-122400

122401-122500

122501-122600

122601-122700

122701-122800

122801-122900

122901-123000

Przypisy 

Lista planetoid 122001-123000

cs:Seznam planetek 122001-122250
fa:فهرست سیارک‌ها (۱۲۲۰۰۱ - ۱۲۳۰۰۱)
ru:Список астероидов (122001—122100)
sk:Zoznam planétok 122001 – 122250